Гранха ла Ерадура има више значења:

 Гранха ла Ерадура (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гранха ла Ерадура (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику